Andreas Frühwirth – cardinale e arcivescovo cattolico austriaco
 Eduard Frühwirth – allenatore di calcio e calciatore austriaco
 Josef Frühwirth – calciatore austriaco